«Пікова дама» або Винова краля () — повість Олександра Пушкіна.

 «Пікова дама» — німий художній фільм 1916 року.
 «Пікова дама» — радянський художній фільм-опера 1960 року.
 «Пікова дама» — радянський художній фільм 1982 року.
 «Пікова дама» — радянський художній телефільм-драма 1987 року.